Алекса́ндр Ермола́евич Фре́зе (, Аренсбург — , С.-Петербург) — горный инженер, генерал-майор, начальник Алтайского горного округа (1864—1871).

Происхождение 
Уроженец города Аренсбурга Лифляндской губернии. Сын альдермана, выходца из немецкого бюргерского рода города Любека конца XVI века, в начале XVII века переселившегося в Выборг и Ревель. Дворянин, 13.01.1868 г. род Фрезе внесен во 2-ю часть дворянской родословной книги Казанской губернии, утвержденной Сенатом 29.02.1868 года. Был женат на Татариновой Екатерине Степановне, (1820—1896), дочери генерал-майора, горного инженера Татаринова Степана Петровича. Его сыновья, Фрезе Александр Александрович (1840-после 1917) и Фрезе Петр Александрович (1844—1918), были горными инженерами по образованию.

Образование 
Окончил Горный кадетский корпус в 1822 году

Биография 
 С 1822 года служил на Урале, на Богословских заводах, отличился при разведке золотоносных месторождений.
 В 1828-29 годах шихтмейстером Фрезе по речке Ужеговке в округе Петропавловского завода было открыто месторождение золота.
 В 1830 году штабс-капитан Фрезе по ходатайству начальника округа Колывано-Воскресенских (Алтайских) заводов П. К. Фролова был переведен на Алтай. Фрезе прибыл вместе с новым горным начальником Ф. Ф. Бегером и другими офицерами: гиттенфервальтером А. Кованько, шихтмейстером Я. Мордвиновым, под руководством которых были организованы первые поисковые группы. Тем самым была поставлена проблема передачи уральского опыта казенным землям Алтая в деле развития золотопромышленности. В документах того времени Фрезе А. Е. называют одним из первооткрывателей золотоносных россыпей на Алтае.

 В 1833 году Фрезе был назначен руководителем шестой (Касминской) партии, которая была «направлена на помощь практиканту Гернгросу для дальнейшего исследования россыпей по речкам Касме и Чесновке и, кроме того, на поиск золотоносных россыпей по речкам, впадающим в Касму с левой стороны».
 В 1830-34 годах каждое лето отправлялся во главе поисковых партий на разведку золотосодержащих песков; в этих экспедициях ему неизменно сопутствовал успех.

 В 1835 году — помощник управляющего крупнейшими Егорьевским и Сухаринским казенными золотыми промыслами.
 С 1836 года в командировке в Нерчинский горный округ для развития золотопромышленного производства.
 С 1838 года — ревизор казенных золотых промыслов.
 В 1840-41 годах, будучи капитаном, продолжал участвовать в экспедициях в Нерчинском рудничном (горном) округе. Записи его наблюдений о близком залегании к поверхности почвенного льда в этом регионе использовал Карл Бэр в монографии «Материалы к познанию нетающего почвенного льда в Сибири» (1842). Материалы предназначались для экспедиции А. Ф. Миддендорфа в качестве программы исследований с подробной оценкой состояния вопроса.
 С 1841 года — горный ревизор по частным золотым промыслам, управляющий рудниками и заводами Салаирского края.
 В 1844 году Фрезе А. Е. вместе с геологом Быковым обследовали 37 месторождений каменного угля по реке Чумыш. В том же году Кузнецкий бассейн посетил профессор Московского университета Г. Е. Щуровский. Совершив с управляющим Салаирскими рудниками Фрезе совместную поездку в район с. Афонино, он кратко описал Афонинское месторождение угля. Щуровский был поражен угольным богатством Земли Кузнецкой.
 В 1845—1847 годах — управляющий Салаирским краем.
 В 1851—1852 годах по поручению начальника Алтайских заводов Бекмана В. А., инженер-подполковник Фрезе вместе с Быковым обследовали еще 30 месторождений угля в Присалаирской части бассейна. При анализе угля 12 из них дали кокс. Партией Фрезе обнаружено новое месторождение угля в 6 км к север-северо-востоку от с. Бачаты. В проведенной шахте глубиной 21,6 м встречено 4 пласта угля. Этим в 1851 г. было положено начало основания первой в Кузнецком бассейне Бачатской копи, просуществовавшей в течение 30 лет и удовлетворявшей углем и коксом потребности Гурьевского и Гавриловского заводов.
 С 1855 года — полковник.
 С 1857 года — управляющий Барнаульским сереброплавильным заводом. По распоряжению полковника А. Е. Фрезе в Барнауле по проекту урядника Иванова была построена каменная ограда к церкви во имя Святых Захария и Елисаветы (Знаменская церковь).
 С 1858 года — главный начальник Алтайских горных заводов и директор Колыванской шлифовальной фабрики.
 В июле 1859 года Фрезе А. Е. оказал содействие по прибытию в Барнаул Ф. В. Радлову, доктору философии, этнографу и археологу, которому было предложено место учителя немецкого и латинского языков в Барнаульском высшем горном училище. Одновременно ему было обещано исходатайствовать Высочайшее повеление о дополнительном ассигновании в течение пяти лет по 700 рублей в год на летние разъезды по Алтайскому краю. В организации этих разъездов ему помог начальник горного округа Александр Ермолаевич Фрезе, который как раз в это время собирался в поездку для ревизии Кузнецкого округа и, узнав о научных пристрастиях Радлова, предложил ему присоединиться к экспедиции. Известны следующие предписания А. Е. Фрезе: «… горным конторам, управляющему рудными промыслами и приставам отдельных рудников, чтобы они в случае находки древних вещей присылали их г. Радлову с описанием местности, где они будут найдены, для снятия рисунков».
 8 июля 1861 года принимал в Барнауле экспедицию, организованную Академией наук Франции, в составе Луи д´Эйхталя, Мари Луи Гюстава Менье и Оскара Неймана. Целью французской научной экспедиции были археологические и геологические исследования Азии, особое внимание уделялось Сибири. Председатель Кабинета Его Императорского Величества барон П. К. Мейендорф просил о содействии начальника Алтайских заводов А. Е. Фрезе. Выполняя просьбу Мейендорфа, глава администрации впервые в России выдал рукописный «Открытый лист» — специальное разрешение на проведение археологических изысканий с рекомендованным маршрутом посещения определенных районов Алтая и предписанием местным чиновникам оказывать поддержку исследователям.
 В 1862 году А. Е. Фрезе награждён знаком отличия за 40 лет беспорочной службы.
 В 1864-71 годах после упразднения должности главного начальника Алтайских горных заводов назначен главным начальником Алтайского горного округа. В связи с тем, что заводское население было изъято из ведомства горного начальства, А. Е. Фрезе пост томского губернатора не получил. Находясь на высоком посту он содействовал Матвею Богдановичу (Матиас Иоганн Теодор) Прангу (1830—1890) в открытии Барнаульского содового завода, с успехом покрывшего потребности кожевенного, стекольного и других производств в Азиатской России, и установке на нем парового двигателя, пополнению коллекции Барнаульского краеведческого музеума. Лично передал в музей три образца самородного золота из рудников нижней Венгрии и Трансильвании.
 В июле 1868 года, когда Барнаул посетил Его Императорское Высочество Великий князь Владимир Александрович, начальник Алтайского горного округа генерал А. Е. Фрезе лично осуществлял показ верхнего Прииртышья, Барнаульского завода и золотых Зыряновских рудников княжеской свите, в составе которой находился попечитель, граф Перовский, контр-адмирал Бок, флигель-адъютант Н. П. Литвинов, академик Миддендорф.
 С 1871 года в отставке «по совершенно расстроенному здоровью», вернулся в Петербург, купил имение Граново в Вышневолоцком уезде Тверской губернии.
 27 августа (8 сентября по н.ст.) 1872 года скончался и был погребен на Никольском кладбище Александро-Невской лавры.

Научные труды и публикации 
 Фрезе. Краткий геогностический обзор нижней поисковой дистанции в Алтайских горах // Горный журнал. СПб., 1835. № 6. С. 493—500.
 «Атлас золотосодержащим приискам открытым в 1833 году в округе Колывано-Воскресенских заводов». — 100 саж. в 1 англ. дюйме. — [Россия], [1834]. — 15 л.: цв. (в 4 краски); 36х23.
 Л. 5. План золотосодержащему прииску, открытому берг-гешвореном Фрезе и Практикантом Гернгросом по речке Землянушке впадающей с левой стороны в реку Казьму от Касминского золотого промысла на юго-восток в 3,5 верстах. 1833 год. 63х20,5 (65х23).
 Л. 6. План золотосодержащему прииску, открытому берг-гешвореном Фрезе и Практикантом Гернгросом по реке Казьме впадающей с левой стороны в реку Иню от Касминского золотого промысла на юго-запад в 3 верстах. 1833. 65х26,5 (67х29,5).

Награды 
 Орден Св. Анны 3 ст. (18??)
 Орден Св. Владимира 4 ст. (1827)
 Орден Св. Анны 2 ст. (18??)
 Орден Св. Владимира 3 ст. (18??)
 Орден Св. Станислава 3 ст. (1864)
 Орден Св. Анны 1 ст. (18??)
 Орден Св. Станислава 1 ст. (18??)

Примечания

Литература 
 Paulsen К. J. Stammfolge Frese (рукопись из архивов Немецко-Балтийского генеалогического общества в Дармштадте).
 Список генералам, штаб- и обер-офицерам Корпуса Горных Инженеров (1835—1865), С-Петербург.
 Алфавитный список дворянской родословной книги Казанской губернии -С.87; ОРРК НБЛ КГУ. Ед.хр.402. Ч.2. Т.2. Л.159-159 об.; НА РТ. Ф.350. Оп.2. Д.151. Л.91 об.; Ф.407. Оп.1. Д.54. Л.2.
 Список горных инженеров (1835—1865), С-Петербург;
 Русский Биографический Словарь (1896—1913). С-Петербург.
 Список лиц, окончивших курс в Горном Институте с 1773 по 1923 год. Горный журнал, 1923, № 11, с. 747—763.
 Центральное хранилище архивных фондов Алтайского края. Ф. 2. Оп. 4. Д. 7585. Л. 1-10.
 Обручев В. А. История геологического исследования Сибири. Период второй (1801—1850 годы), Издательство Академии наук СССР, 1933, с. 44,71,77
 Заблоцкий Е. М. НЕМЦЫ В РАЗВИТИИ ГОРНОГО ДЕЛА ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ. Горное дело. — В кн.: «Немцы России». Энциклопедия. Т. 1. 1999.
 Гришаев В. Ф. Алтайские горные инженеры. Барнаул, 1999. С. 210—214.
 Исследователи Алтайского края XVIII-начала XX века. Биобиблиографический словарь. — Барнаул, 2000.
 Заблоцкий Е. М. Деятели горной службы дореволюционной России. Краткий биографический словарь. СПб.: «Гуманистика», 2004
 А. Л. Кунгуров, А. Г. Цыро ИСТОРИЯ ОТКРЫТИЯ И ИЗУЧЕНИЯ ПАЛЕОЛИТА АЛТАЯ, Барнаул, Издательство «Азбука», 2006
 Дарков С. К. КАДЕТСКИЙ БИОГРАФИЧЕСКИЙ СПРАВОЧНИК 1701—1918, Информационно-издательский центр «ДС», Москва 2007

Ссылки 
 Горное профессиональное сообщество дореволюционной России
 ПЕРЕЧЕНЬ ДИНАСТИЙ ГОРНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ
 Хроника большого золота
 Алтайский государственный краеведческий музей. Музейный хронограф
 Потомственное дворянство Казанской губернии 1785—1917 гг.
 УЧАСТИЕ КАБИНЕТСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ В ОРГАНИЗАЦИИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОЛИЦЕЙСКИХ СТРУКТУР НА ТЕРРИТОРИИ АЛТАЙСКОГО (ГОРНОГО) ОКРУГА В 1867—1917 ГГ.
 А.Родионов «Мыслей и чувств собралось много…»
 Кротова М. К. «Расставаясь с родным мне парком…»
 Некрополь Свято-Троицкой Александро-Невской Лавры, Фрезе Александр Ермолаевич

Генерал-майоры (Российская империя)
Горные инженеры Российской империи
Инженеры Российской империи
Персоналии:Алтайский край
Персоналии:Барнаул
Выпускники Горного кадетского корпуса